Chiara Vignati – calciatrice italiana
 Giovanni Vignati – nobile italiano
 Giuseppe Vignati – calciatore italiano
 Pierangelo Vignati – paraciclista italiano